SS Laurentic je ime za dve ladji, obe pa sta bili potopljeni med obema svetovnima vojnama: 

 SS Laurentic (1908), 14,892 tonska oceanska linijska ladja družbe White Star Line, potopljena med prvo svetovno vojno, 25. januarja 1917, 

 SS Laurentic (1927), 18,724 tonska oceanska linijska ladja družbe White Star Line, potopljena med drugo svetovno vojno, 30. novembra 1940.